Moosschwaige ist der Name folgender ehemaliger bayerischer Schwaiggebäude:

 Moosschwaige (München), im Münchner Ortsteil Aubing, Landeshauptstadt München
 Moosschwaige (Wielenbach), Ortsteil der Gemeinde Wielenbach, Landkreis Weilheim-Schongau
 Obere Moosschwaige (Dachau), Gebäude für Kunstunterricht des Ignaz-Taschner-Gymnasiums Dachau, Landkreis Dachau
 Untere Moosschwaige (Karlsfeld), Ortsteil der Gemeinde Karlsfeld, Landkreis Dachau
 Kleine Moosschwaige (Dachau), Künstleratelier der Stadt Dachau im Ortsteil Augustenfeld, Landkreis Dachau
 siehe auch: Künstlerkolonie Dachau

Siehe auch
 Schwaige